Kapinovo (Dobritsj) - dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj
 Kapinovo (Veliko Tarnovo) - dorp in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo
 Kapinovo (Čaška) - dorp in Noord Macedonië